Emma — romance de 1816 de Jane Austen
Emma (lutadora) — lutadora profissional

História
 Ema da Austrásia — rainha consorte de Kent
 Ema do Havaí — rainha consorte do Havaí
 Ema da Normandia — rainha consorte da Inglaterra, Dinamarca e Noruega
 Ema de Waldeck e Pyrmont — rainha consorte dos Países Baixos

Cinema
Emma (1932) — filme estadunidense de 1932, com Myrna Loy
Emma (1960) — série da BBC, de 1960, para TV
Emma (1996) — filme anglo-estadunidense de 1996, com Gwyneth Paltrow
Emma (2020) — filme britânico de 2020, com Anya Taylor-Joy

Televisão
Emma (minissérie) — minissérie britânica de 1972
Emma (telefilme) — filme britânico de 1996 para a televisão, com Kate Beckinsale
Emma (telessérie) — produção da BBC de 2009

Geografia 
Emma (Missouri) — cidade do Missouri
Dona Emma — município brasileiro

Outros 
283 Emma — asteroide
Emma Awards — premiação musical finlandesa
Emma Frost — personagem de X-Men
Emma Mærsk — navio
Tia Emma — personagem fictícia do livro The Wonderful Wizard of Oz (br: "O Mágico de Oz")

Desambiguações de antropônimos